Golomb ist der Familienname folgender Personen:

 Elijahu Golomb (1893–1945), Zionist und jüdischer Untergrundkämpfer
 Leon Golomb (1897–1942), deutscher Handelsvertreter, Opfer des Holocaust
 Michael Golomb (1909–2008), US-amerikanischer Mathematiker
 Solomon W. Golomb (1932–2016), US-amerikanischer Mathematiker und Ingenieur
 David Golomb (1933–2019), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Golomb-Lineal
 Golomb-Code
 Golomb-Dickman-Konstante, mathematische Konstante aus der Kombinatorik und Zahlentheorie